Armada je lahko:
 armada - vojaška formacija
 USS Armada - ime več vojaškega plovila Vojne mornarice ZDA
 razred Armada - razred izmišljenih plovil v okolju Zvezdne steze
 Corsair Armada - modelarsko podjetje
 Armada Rijeka - navijaška skupina reških športnih klubov, predvsem NK Rijeka
 Armada Music - glasbena založba